Filia (kereszténység): a szeretet egyik fajtája
Erdőfüle település román neve
Fília: Leányegyház